Лиственка — топоним и гидроним в России:

Археологические памятники 
 Лиственка — многослойная позднепалеолитическая стоянка (16,5—10 тыс. лет назад) в окрестностях г. Дивногорска Красноярского края.

Населённые пункты 
 Лиственка — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области;
 Лиственка — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Лиственка — деревня в Псковской области, Макушинская волость Опочецкого района;
 Лиственка — деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района;

Реки 
 Лиственка (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Лиственка (приток Махни) — река в Томской области.
 Лиственка (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Лиственка (приток Тугояковки) — река в Кемеровской области.
 Лиственка (приток Черёхи) — река в Псковской области.